Кай У́льрик Ли́ннерстрём-Ланг (; 1896—1959) — датский био.

Биография 
Кай Ульрик Линнерстрём-Ланг родился 29 ноября 1896 года. С 1939 года и до конца своих дней возглавлял  в Копенгагене. В 1951 году ввёл в оборот термин «первичная структура». Автор многих работ по химии белков. 

Был членом академий и научных обществ разных государств. В частности, в 1947 году избран иностранным членом Национальной академии наук США, в 1956 году становится иностранным членом Лондонского королевского общества, а в 1958 году иностранным членом АН СССР. 

Скончался 25 мая 1959 года.

Примечания

Литература 
 Малая советская энциклопедия, 3-е издание. / Главный редактор Б. А. Введенский., Т. 2. — М., БСЭ, 1958. — с. 592.
 

Биохимики Дании
Молекулярные биологи
Члены Датской королевской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены АН СССР